

Patronyme 
 Andrew McBain (1965-), joueur canadien de hockey sur glace.
 Diane McBain (1941-2022), actrice américaine.
 Ed McBain ou Evan Hunter, de son vrai nom Salvatore Lombino (1926-2005), écrivain américain.
 George McBain (19?-1944?), agent secret britannique.
 James McBain (1978-), joueur écossais de snooker.
 Jamie McBain (1988-), joueur américain de hockey sur glace.
 Laurie McBain (1949-), écrivain américain.
 Mark McBain (1959-), joueur de rugby à XV australien.
 Neil McBain (1895-1974), footballeur écossais.

Cinéma et télévision 
 McBain est un film américain réalisé par James Glickenhaus en 1991.
 Rainier Wolfcastle (McBain) est un personnage fictif de la série animée télévisée Les Simpson.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais